Lawrynenko ist der Familienname folgender Personen:

 Maksym Lawrynenko (* 1986), ukrainischer Billardspieler
 Wolodymyr Lawrynenko (* 1984), ukrainischer klassischer Pianist